
Termin -{PX}- ima više značenja.

 PX domen
 p-Ksilen